Репантиньи́ ():
 Репантиньи (Кальвадос) — коммуна во Франции
 Репантиньи (Квебек) — пригород Монреаля